Al-Mutasim (arabe : al-Muʿtaṣim bi-llāh, , « celui qui prend Dieu comme protecteur ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes :

 Abū Isḥāq Muḥammad « al-Muʿtaṣim bi-llāh » b. Hārūn « al-Rašīd »  (786-833), calife abbasside en 833 à Samarra ;
 Abû Zakarîyâ al-Mu`tasim Yahyâ ben an-Nâsir ou Yahyâ al-Mu`tasim (?-1229), prétendant au titre de calife Almohades à deux reprises.